|-
| 147001 - ||  || 13 august 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 147002 - ||  || 13 august 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 147003 - ||  || 13 august 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 147004 - ||  || 14 august 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 147005 - ||  || 14 august 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 147006 - ||  || 14 august 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 147007 - ||  || 14 august 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 147008 - ||  || 14 august 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 147009 - ||  || 15 august 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 147010 - ||  || 14 august 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 147011 - ||  || 15 august 2002 ||  || 
|-
| 147012 - ||  || 8 august 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 147013 - ||  || 11 august 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 147014 - || 2002 QF || 16 august 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 147015 - ||  || 27 august 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 147016 - ||  || 28 august 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 147017 - ||  || 29 august 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 147018 - ||  || 29 august 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 147019 - ||  || 30 august 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 147020 - ||  || 19 august 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 147021 - ||  || 18 august 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 147022 - ||  || 19 august 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 147023 - ||  || 4 septembrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 147024 - ||  || 3 septembrie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 147025 - ||  || 4 septembrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 147026 - ||  || 4 septembrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 147027 - ||  || 4 septembrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 147028 - ||  || 4 septembrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 147029 - ||  || 6 septembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 147030 - ||  || 4 septembrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 147031 - ||  || 4 septembrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 147032 - ||  || 4 septembrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 147033 - ||  || 5 septembrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 147034 - ||  || 5 septembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 147035 - ||  || 5 septembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 147036 - ||  || 5 septembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 147037 - ||  || 5 septembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 147038 - ||  || 5 septembrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 147039 - ||  || 5 septembrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 147040 - ||  || 5 septembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 147041 - ||  || 5 septembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 147042 - ||  || 4 septembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 147043 - ||  || 5 septembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 147044 - ||  || 5 septembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 147045 - ||  || 5 septembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 147046 - ||  || 5 septembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 147047 - ||  || 5 septembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 147048 - ||  || 5 septembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 147049 - ||  || 5 septembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 147050 - ||  || 5 septembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 147051 - ||  || 5 septembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 147052 - ||  || 5 septembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 147053 - ||  || 5 septembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 147054 - ||  || 5 septembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 147055 - ||  || 5 septembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 147056 - ||  || 5 septembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 147057 - ||  || 5 septembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 147058 - ||  || 6 septembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 147059 - ||  || 8 septembrie 2002 ||  || 
|-
| 147060 - ||  || 7 septembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 147061 - ||  || 7 septembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 147062 - ||  || 8 septembrie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 147063 - ||  || 10 septembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 147064 - ||  || 10 septembrie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 147065 - ||  || 11 septembrie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 147066 - ||  || 13 septembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 147067 - ||  || 13 septembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 147068 - ||  || 15 septembrie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 147069 - ||  || 13 septembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 147070 - ||  || 13 septembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 147071 - ||  || 14 septembrie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 147072 - ||  || 27 septembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 147073 - ||  || 27 septembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 147074 - ||  || 27 septembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 147075 - ||  || 28 septembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 147076 - ||  || 26 septembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 147077 - ||  || 28 septembrie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 147078 - ||  || 29 septembrie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 147079 - ||  || 28 septembrie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 147080 - ||  || 28 septembrie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 147081 - ||  || 29 septembrie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 147082 - ||  || 29 septembrie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 147083 - ||  || 29 septembrie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 147084 - ||  || 29 septembrie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 147085 - ||  || 28 septembrie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 147086 - ||  || 28 septembrie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 147087 - ||  || 30 septembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 147088 - ||  || 30 septembrie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 147089 - ||  || 18 septembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 147090 - ||  || 21 septembrie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 147091 - ||  || 30 septembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 147092 - || 2002 TY || 1 octombrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 147093 - ||  || 1 octombrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 147094 - ||  || 1 octombrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 147095 - ||  || 2 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 147096 - ||  || 2 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 147097 - ||  || 2 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 147098 - ||  || 2 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 147099 - ||  || 2 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 147100 - ||  || 2 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-